ФК Тромсе () норвешки је фудбалски клуб из Тромсеа. Клуб је основан 1920. године, а утакмице игра на стадиону Алфхејм. Тромсе се од 1985. такмичи у највишем рангу норвешког фудбала осим 2002. и 2014. године када су се такмичили у Првој дивизији.

Успеси 
 Елитсеријен:
 Друго место (2): 1990, 2011.
 Треће место (3): 1989, 2008, 2010.
 Куп Норвешке:
 Победник (2): 1986, 1996.
 Финалиста (1): 2012.
 Куп северне Норвешке:
 Победник (3): 1931, 1949, 1956.
 Финалиста (2): 1937, 1952.

ФК Тромсе у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 

Тромсе
Тромс